Název Údolím Doubravy má více turistických tras:

 Naučná stezka Údolím Doubravy v přírodní rezervaci Údolí Doubravy u Chotěboře
 stezka Údolím Doubravy v přírodním parku Doubrava u Třemošnice

Wikipedie:Rozcestníky